Bertrand Fourcade –  ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e dirigente sportivo francese
 Martin Fourcade – sciatore nordico francese, fratello minore di Simon
 Simon Fourcade – biatleta francese, fratello maggiore di Martin